Kvalet till VM i snooker 2016 spelades i tre omgångar den 6–13 april 2016 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. I första omgången mötte spelarna rankade 17–80 de som rankades 81 och lägre (a=amatör i sammanställningen). De 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringen där motståndarna bestämdes genom lottning.

Alla matcher spelades i bäst av 19 frames

Källor
snooker.org

2016
2016 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2016